La batalla de Jena-Auerstädt fue un suceso que tuvo lugar simultáneamente en dos emplazamientos distintos: Jena y Auerstädt. Para más información, ver:

 Batalla de Jena
 Batalla de Auerstädt